Ostatnia Posługa – żydowskie organizacje dobroczynne zajmujące się grzebaniem zmarłych
 Ostatnia posługa – francuski film komediowy z 2008 roku